Sztafeta kobiet na 4. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach pięcioboju wojskowego w dniu 20 października 2007 w indyjskim Hajdarabadzie podczas światowych igrzysk wojskowych.

Harmonogram 

 Legenda

Uczestniczki 
Do startu zgłoszonych zostało 12 reprezentacji narodowych (wystartowało 36 kobiet). Sztafeta - 3 zawodniczki pokonują lądowy tor przeszkód. Tory używane dla sztafet w ramach pięcioboju wojskowego jest znormalizowany i składają się z 20 przeszkód.

Medalistki

Faza eliminacyjna 
W pięcioboju wojskowym sztafety w biegu z przeszkodami rywalizują parami. Osiem drużyn z najlepszymi czasami awansowało do fazy pucharowej (ćwierćfinałów) gdzie rozgrywki były prowadzone systemem pucharowym. Zwycięzcy meczów półfinałowych walczyli w finale o mistrzostwo igrzysk wojskowych, a pokonani o medal brązowy.

Wyniki spotkań eliminacyjnych 

Źródło:

Klasyfikacja drużyn 
 Legenda
 Q - drużyny, które uzyskały awans do fazy pucharowej (ćwierćfinałów)

Faza pucharowa 
 Drabinka  

Źródło:

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Pięciobój wojskowy na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kobiety